De danske skakstormestre er en relativt snæver gruppe af skakspillere, som har opnået den eftertragtede titel skakstormester. En sådan benævnes med GM (eng. Grand Master) foran navnet. For at blive stormester kræves normalt dels 3 stormesternormer, det vil sige 3 særdeles gode resultater i stærkt besatte turneringer med deltagelse af andre stormestre, og dels at man har haft en ELO-rating på mindst 2500.

Stormestre udnævnt i perioden 1956- 

De danske stormestre fremgår af nedenstående liste; Elo-rating pr. 1. november 2018 er medtaget for aktive spillere.

Noter

Kilde 
 FIDE: http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=2&country=DEN
 Skakbladet 2005/6
 http://dsu.dk/index.php?id=4&NewsId=3380 

Skakstormestre
 
Lister over personer fra Danmark